Хенинг има више значења:
 Хенинг (Илиноис)
 Хенинг (Минесота)
 Хенинг (Тенеси)